У́пряжь, также сбруя — слово имеет два значения:
 (I) снаряжение (оснащение) для запряжки упряжных животных (лошадей, волов, верблюдов, оленей, собак и других) для их использования с целью перемещения повозок, транспортировки вьюков и верховой езды;
 (II) искусство правильного снаряжания (оснастки) животного перед поездкой, содержания упряжи в поездке и по её окончанию. 

Работоспособность лошади и других рабочих животных во многом зависит от качества упряжки (сбруи). Опыт показывает, что большинство травматических повреждений у рабочих упряжных животных (нагнёты и наминки, потёртости шеи, спины, холки) чаще всего происходит от неправильно сделанной, плохо подогнанной или неисправной упряжи. Поэтому содержание её в порядке имеет очень важное значение.

I. Упряжь (оснащение) 
Наиболее распространенной в сельском хозяйстве, туристических услугах и конном спорте является конская упряжь.

Конская упряжь

Одноконная упряжь 
Одноконная сельскохозяйственная упряжь включает: 
1. хомут 
2. гужи
3. супонь
4. седёлку
5. подпругу
6. чересседельник
7. шлею
8. узду
9. удила
10. вожжи. 

Одноконная оглобельная запряжка обычно бывает с дугой, корая смягчает рывки и толчки, возникающие на неровных дорогах. Оглобли облегчают езду на поворотах и служат для торможения. На усовершенствованных дорогах, а также в городах используют бездуговую запряжку, когда тяга от хомута передаётся через постромки, которые служат для передачи тягового усилия, а гужи заменяются мочками, к которым крепятся постромки и ремённые запряжники, соединяющие хомут с железными скобами на оглоблях.

Хомут — главная часть упряжи. Назначение его передавать тяговое усилие лошади при перевозке груза. Хомут удобен для лошади, не стесняет её движений и не затрудняет дыхание во время работы. Для каждой лошади надо иметь хорошо подогнанный к ней хомут. Выпускаемые промышленностью стандартные хомуты имеют 9 номеров: самый малый хомут (№ 1) имеет длину 450 мм и ширину 230 мм, а самый большой (№9) — соответственно 670 и 325 мм. Длину хомута определяют размерами внутреннего пространства в передней его части, ширину — по расстоянию между гужевыми отверстиями. Существующие сельскохозяйственные хомуты неразборные, что считается их большим недостатком. А. Б. Воейковым предложена новая конструкция раздвижного хомута. Указанный хомут выпускается 3 размеров — для более крупных, средних и мелких лошадей.

Шорка или шлейка, применяется, главным образом, в южных районах России, на Украине, в Молдавии и других при использовании лошадей в парных запряжках и на более лёгких работах. В отличие от хомута, она не имеет твёрдой основы — клещей. Шорку легко подогнать к любой лошади и она значительно легче хомута. Однако шорка непригодна при использовании лошадей на тяжёлых работах, так как сдавливает грудь и затрудняет дыхание лошади.

Седёлка с двумя ремнями — чересседельником и подбрюшником придаёт устойчивость оглобельной запряжке. Около 12—15% общего тягового усилия, проявляемого на работе лошадью, передаётся на её спину, поэтому лошади работать с седёлкой легче. Седёлки бывают двух видов — прямые (или плоские) и горбатые. Первые применяют для лошадей с низкой холкой, вторые — с высокой холкой. Седёлка удерживается на спине лошади подпругой, сделанной из широкой тесьмы. Чтобы избежать повреждений спины и холки, под седёлку подкладывается потник из войлока. Необходимо следить за правильностью запряжки: при высоко подтянутом чересседельнике хомут подымается вверх и давит на дыхательные пути лошади. При перевозке тяжёлых грузов и подъёмах в гору чересседельник надо ослаблять, иначе может наступить удушье лошади.

Подбрюшник или нижний ремень, как и чересседельник, подвязывают к оглоблям; он должен проходить через особые ушки, пришитые к подпруге, с тем чтобы не вызывать потёртостей у лошади. Подбрюшник как бы придерживает всю запряжку, оберегает лошадь от толчков, производимых хомутом при быстрой езде.

Шлея необходима для торможения при спуске с горы и осаживании воза назад.

Узда с удилами и вожжи служат для управления лошадью и должны быть достаточно прочными. Длина вожжей — не меньше 7 м. Лучшими для быстрой езды следует считать вожжи, сделанные из тесьмы с ремёнными наконечниками и металлическими карабинами.

Парная упряжь 
В парных дышловых запряжках, как и при запряжках в борону, плуг и другие сельскохозяйственные орудия, вместо оглобель служат постромки. Длина постромок, как и оглобель, должна быть такой, чтобы при движении задние ноги лошади не доставали валька или передка повозки. Желательно, чтобы угол наклона постромок (оглобель) к горизонту был равен 19—20°. Особенностью дышловой запряжки является то, что от хомута к концу дышла идёт нагрудник с нашильником. Нагрудник представляет ремень, соединяющий между собой мочки хомута. В середине нагрудника обычно бывает кольцо, к которому прикрепляют нашильник (ремень или цепь), соединённый с дышлом. Посредством этих приспособлений достигается устойчивость всей запряжки, а также можно делать повороты дышла и тормозить повозку.

После работы упряжь просушивают на специальных вешалах или в приспособленных для этого помещениях. Ремённые части упряжи систематически смазывают дёгтем, что сохраняет её и делает более мягкой.

II. Упряжь (снаряжание) 
Искусство упряжи животного перед поездкой верхом или в упряжной повозке является комплексом навыков, без которых правильная и безопасная езда невозможна. Искусство упряжи передается от наставника к ученику в практике ухода за упряжным животным, а также самостоятельным изучением учебных материалов.

Включает в себя:
— правильное хранение и уход за всеми элементами упряжи; осуществление ремонта при необходимости;  
— проверку перед применением;
— правильную последовательность снаряжания животного;
— подгонку элементов упряжи в соотвествии с целью и задачами поездки и учетом атропологических характеристик ездока;
— при езде: внимание по отношению к местности, свойствам дороги, окружающим предметам, другим транспортным средствам и, — соответственно, — проведение необходимых действий по изменению в элементах упряжи (например, подтягивание подпруги оседланной лошади после определенного времени езды на ней верхом) и тому подобное;
— по окончании поездки: освобождение животного от упряжи и помещение ее в место для хранения;
— осмотр животного, проведение профилактической гигиены или оказание ему при необходимости медицинской помощи.

См. также 

 Винтовая упряжь — устройство для сцепки подвижного состава железных дорог.
 Гужевой транспорт
 Конный спорт
 Телега
 Упряжка

Примечания

Литература 
 Все о лошади / Под ред. А. Н. Жигачова — .: Лениздат, 1996. — С. 338-347.
 Желировский О. Использование лошадей и волов на работах. — М., 1951  
 Иванов М. И. Возникновение и развитие конного спорта. — М.: Профиздат, 1960. — С. 1-10.
 Карлсен Г., Воейков А. Использование рабочих лошадей в колхозах. — М., 1951 
 Кошаров А.Н. и др. Коневодство: Справочник. — М.: Колос, 1992. — С. 109-119.
 Онегов А. П., Храбустовский И. Ф., Черных В. И. Гигиена сельскохозяйственных животных. — М.: Колос, 1977. — С. 334-337.
 Холодков А. Технология шорно-седельных изделий [Учебное пособие для вузов легкой промышленности]. — М.-Л., 1947
 Терентьев С. Верблюд и уход за ним. — М., 1950. — С. 55-60

Тыл
Домашние животные
Обеспечение боевых действий
Кавалерия
Артиллерия
Гужевой транспорт
Ездовые собаки
Лошади
Боевые лошади